Francis Kimball ist der Name folgender Personen:

* Francis D. Kimball (1820–1856), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Francis H. Kimball (1845–1919), US-amerikanischer Architekt